Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 187001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 31 marca 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

187001-187100

187101-187200

187201-187300

187301-187400

187401-187500

187501-187600

187601-187700

187701-187800

187801-187900

187901-188000

Przypisy 

Lista planetoid 187001-188000